Магал:
 Магал — мелкая административная единица в странах мусульманского Востока, в Средние века и Новое время. 
 Магал, Иржи (род. 1977) — чешский лыжник.

См. также 
 Магаль, Руслан Иванович (род. 1991) — российский футболист.